Limatula är ett släkte av musslor som beskrevs av Searles-Wood 1839. Limatula ingår i familjen filmusslor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Filmusslor
Limatula